Webber bezeichnet:
 Webber (Familienname) – Namensträger siehe dort

als Namensbestandteil:
 Webber Douglas Academy of Dramatic Art, ehemals eine führende Schauspielschule, die 2004 mit der Central School of Speech and Drama fusionierte
 Webber Township, mehrere Townships in den Vereinigten Staaten
 Webberville, mehrere Orte in den Vereinigten Staaten
 Webber Island, Insel vor der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Webber-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Weber (Begriffsklärung) #Siehe auch – weiteren Schreibvarianten